стер
 стер — сокращённое название стерадиана. Источник